Dipartimento di Donga – unità amministrativa del Benin
 Donga – unità amministrativa della Nigeria
 Donga – fiume della Nigeria
 Donga – film del 1985 diretto da Kodanda Rami Reddy A.